Aviles kan syfta på följande:

Lucho Avilés, uruguayansk showmaster

Geografi

Bolivia 

 Provincia Avilez, provins, Tarija,

Spanien 

 Avilés, stad och kommun, Asturien,  

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar